Combinatie (dammen), het, bij het dammen, weggeven van een of meer schijven om er voordeel mee te behalen
 Combinatie (schaken), een dwangmanoeuvre in het schaakspel
 Alpine combinatie en Noordse combinatie, skiwedstrijden
 Combinatie (wiskunde), een specifiek type deelverzameling in de verzamelingenleer
 Vrachtwagencombinatie, een vrachtauto met aanhanger of oplegger
 Combinatiereactie, een type chemische reactie